Franz Gastell ist der Name folgender Personen:

* Franz Gastell (Bildhauer) (1840–1927), deutscher Bildhauer
 Franz Gastell (Unternehmer), deutscher Unternehmer